Slovo holomráz může mít více významů:

 Holomráz – mráz bez sněhové pokrývky
 Holomráz (album) – studiové album skupiny Slza
 Holomráz (román) – kniha Vladimíra Preclíka
 Holomráz (píseň) – píseň z alba Holomráz české hudební skupiny Slza